Rango kan syfta på:

 Rango (TV-serie) – en TV-serie från 1967 på ABC i USA
 Rango (film, 1931) – en film från 1931
  Rango (film, 2011) –  en amerikansk datoranimerad westernkomedi från 2011

Geografi

Burundi 

 Rango (kommun), Kayanza, 

Robotskapade Burundiförgreningar